Rohrer bezeichnet:

 Rohrer (Familienname), einen deutschsprachigen Familiennamen
 (215868) Rohrer, eunen Asteroiden des inneren Hauptgürtels
 Rohrer & Brammer, ein Privattheater mit angeschlossenem Restaurant im Münchner Stadtteil Schwabing
 den Ponderal-Index (auch: Rohrer-Index)

Siehe auch:
 Rorer
 Rorer (Adelsgeschlecht)
 Rohr (Adelsgeschlecht)
 Röhrer